Misha – ipocoristico in diverse lingue del nome proprio di persona Michele
 Misha – mascotte dei Giochi della XXII Olimpiade
 Misha – cantante slovacca
 Misha – album di Misha del 2005
 Misha B – cantante britannica
 Misha corre – romanzo per ragazzi di Jerry Spinelli
 Mysha – serie animata giapponese